Никто не тронет меня безнаказанно () — королевский шотландский девиз, исторически используемый королевством Шотландии на Королевском гербе Шотландии. Первоначально данный девиз на латыни принадлежал шотландской правящей династии Стюартов. Впервые этот девиз появился на шотландских монетах в правление Якова VI Стюарта. В настоящее время этот девиз используется монархами Великобритании во время их пребывания в Шотландии.

Также это девиз шотландского рыцарского ордена Чертополоха, шотландской гвардии, полков Чёрной Стражи британской армии, Королевского полка Шотландии (в том числе полка Королевских шотландцев).

Возможное происхождение девиза 
По легенде, при обороне древнего шотландского царства, во время ночного нападения датчан, один из них вскричал от боли, наступив на чертополох, тем самым подняв тревогу шотландских защитников. В девизе «никто не тронет меня безнаказанным», «меня» первоначально означало сам чертополох, но сейчас, очевидно, ссылается на шотландскую корону и шотландские полки, которые его приняли.

Девиз был выбит на ребре выпущенной в 1984 «шотландской» штамповки однофунтовой монеты. Он также упоминается Эдгаром По в рассказе «Бочонок амонтильядо» (По был усыновлён шотландским купцом), Сомерсетом Моэмом в романе «Театр», а также Станиславом Лемом в романе «Фиаско».

Non inultus premor («Меня не задевают безнаказанно»), аналогичный девиз, связанный с эмблемой, изображающей чертополох, является символом Нанси (Франция).

Ссылки 
 Шотландские монеты

Латинские фразы и выражения
Девизы Великобритании